The Art of War bezeichnet:

 The Art of War (Film), einen Action-Thriller aus dem Jahr 2000 von Christian Duguay
 The Art of War II: Der Verrat, dessen Fortsetzung
 The Art of War III: Die Vergeltung, sowie den dritten Teil der Spielfilmreihe
 The Art of War (Album), ein Album der schwedischen Band Sabaton
 The Art of War (Ralph-Peterson-Album), Jazzalbum von Ralph Peterson (2001)
 die Spielerweiterung Cossacks: The Art of War, siehe Cossacks: European Wars #Cossacks: The Art of War
 Art of War 3, ein Computerspiel für mobile Endgeräte

Siehe auch:

 Die Kunst des Krieges